Heinrichsfelde – frazione della città tedesca di Rheinsberg
 Heinrichsfelde (oggi Czajcze) – frazione della città polacca di Wysoka
 Heinrichsfelde (oggi Grabie) – frazione del comune polacco di Łubniany
 Heinrichsfelde (oggi Trzeszczyna) – frazione della città polacca di Łobez